Bruno Henrique Lopes (Londrina, 19 de maio de 1995) é um jogador de futebol brasileiro que joga no ituano como atacante.

Carreira no clube 
Nascido em Londrina, Lopes iniciou sua carreira com a formação de jovens de Marcílio Dias e mudou para a academia de Criciúma em dezembro de 2011. Com a equipe juvenil, ele emergiu como o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20. Em 20 de junho de 2013, ele foi promovido à primeira equipe e seu contrato foi estendido até o final de 2017. Em 8 de agosto de 2013, Lopes estreou na Série A e marcou seu primeiro gol pelo clube em uma derrota por 2-1 contra o Cruzeiro. Em sua primeira temporada no clube, ele venceu o Catarinense. 

Em 17 de junho de 2016, Lopes se mudou para o exterior pela primeira vez e assinou pelo clube português FC Arouca, depois de assinar um contrato de três anos. No dia 6 de julho, ele marcou duas vezes na vitória por 2-0 sobre o Famalicão, em um amistoso de pré-temporada. Em 25 de agosto, ele derrotou sua primeira equipe, substituindo Gegé na derrota por 2-1 contra o clube grego Olympiacos na UEFA Europa League. Em 13 de janeiro de 2017, ele foi emprestado ao clube brasileiro Grêmio Esportivo Brasil até 30 de junho. Após o término do empréstimo, o clube pai recusou-se a transferi-lo para o clube. 

Em 8 de janeiro de 2018, Lopes voltou ao Brasil e assinou com o clube de segunda divisão Oeste. Em 13 de abril, ele marcou seu primeiro gol na Série B pelo clube na vitória por 2-0 contra o CRB.

Carreira internacional 
Lopes foi promovido com menos de 20 anos. Ele representou o time na Copa Panda de 2014, vencida pelo Brasil depois de derrotar a China por 4-1 na partida final.

Estatísticas de carreira

Honras 

 Criciúma 

 Campeonato Catarinense: 2013

Ligações externas 

 
Futebolistas brasileiros expatriados
Futebolistas do Oeste Futebol Clube
Futebolistas do Grêmio Esportivo Brasil
Futebolistas do Futebol Clube de Arouca
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas do Paraná
Pessoas vivas
Nascidos em 1995